Комод (Commodus) е име на:

 Комод (Луций Аврелий Комод), римски император
 Луций Цейоний Комод (консул 78 г.)
 Луций Цейоний Комод (консул 106 г.)
 Луций Елий (Луций Цейоний Комод), римски император 136-138 г.
 Луций Вер Луций Цеионий Комод Вер Арменски, римски император 161-169 г.
 Гай Авидий Цейоний Комод, брат на Луций Вер, син на император Луций Елий и Авидия Плавция
 Гай Юлий Комод Орфициан, суфектконсул 157 г.
 Луций Аврелий Комод Помпеян, консул 209 г.

 Марция (конкубина на Комод)

 Комод (мебел), вид мебел